

Paléontologie 
 Trix est un spécimen de squelette de Tyrannosaurus rex découvert en 2013 dans le Montana aux États-Unis et exposé au centre de biodiversité Naturalis à Leyde, aux Pays-Bas.

Dans la fiction 
 Les Trix sont un groupe de personnages appartenant au dessin animé italien Winx Club.

Entreprises et marques 
 Trix est une société allemande de trains miniatures.
 Trix Records est un label indépendant de musique.
 Trix est une marque de céréales.

Informatique 
 Trix était le premier noyau du système GNU.